Il singolare del torneo di tennis Tennis South Invitational 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Karl Meiler 7-6, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1974